

Altro 
 Báthory – cognome d'origine ungherese comune in Ungheria, Polonia e Slovacchia
 Bathory – film horror, drammatico e storico del 2008, diretto da Juraj Jakubisko
 Elizabeth Bathory – personaggio immaginario

Musica 
 Bathory – gruppo musicale heavy metal svedese
 Bathory – album del gruppo musicale Bathory del 1984

Persone 
 Báthory – famiglia nobile ungherese
 Andrea Báthory – ecclesiastico cattolico e nobile ungherese
 Baldassarre Báthory – politico e nobile ungherese
 Briccius Báthory – nobile ungherese, fondatore della famiglia Báthory
 Dennis Báthory-Kitsz (1949) – autore e compositore ugro-statunitense
 Erzsébet Báthory – contessa ungherese
 Gabriel Báthory (1589-1613) – nobile ungherese
 Griselda Báthory, nata Cristina (1569-1590) – nobildonna ungherese e polacca, figlia di Kristóf Báthory e terza moglie di Jan Zamoyski
 Júlia Báthory (1901-2000) – artista del vetro e insegnate ungherese
 Kristóf Báthory – nobile ungherese
 Laakkuluk Williamson Bathory (1979) – artista performativa, poetessa, attrice, narratrice e scrittrice canadese d'origine Inuit
 Rebecca Lilith Bathory, nota anche come Rebecca Litchfield (1982) – fotografa britannica 
 Sophia Báthory (1629-1680) – nobildonna ungherese, moglie di Giorgio II Rákóczi
 Stefano I Báthory (1533-1586) – nobile ungherese
 Stefano III Báthory (-1444) – nobile e comandante ungherese
 Stefano V Báthory (1430-1493) – nobile e militare ungherese
 Stefano VII Báthory (-1530) – nobile e condottiero ungherese
 Stefano VIII Báthory (1477-1534) – nobile ungherese
 Stefano Báthory (1553-1601) – nobile ungherese
 Stefano Báthory (1555-1605) – nobile ungherese e giudice del tribunale reale del Regno d'Ungheria dal 1586 al 1605
 Zoltan Bathory – musicista e artista marziale ungherese
 Zsigmond Báthory – nobile ungherese